Die Liste der DEFA-Spielfilme enthält eine Aufstellung aller vom DEFA-Studio für Spielfilme realisierten Filmproduktionen, sowie Co-Produktionen mit dem Fernsehen der DDR bzw. mit Produktionsfirmen anderer – zumeist sozialistischer – Staaten. Allen gemein ist, dass die Filme im Kino der DDR aufgeführt wurden bzw. einige Verbotsfilme nach dem Ende der DDR. Sofern angegeben wurde das Datum der Uraufführung von der Website der DEFA-Stiftung übernommen.

Es fehlen gänzlich reine Fernsehfilme und -serien, die im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF) von der DEFA produziert wurden. Des Weiteren fehlen in dieser Auflistung die satirischen Kurzfilme, die sogenannten „Stacheltiere“.

Seit 2019 werden die DEFA-Spielfilme als Teil des gesamten Filmerbes der DEFA über die Archivplattform Progress Film zugänglich und lizenzierbar gemacht.

Die Filmproduktionsgesellschaften Ostdeutschlands 
In der DDR gab es – entgegen der landläufigen Meinung – eine ganze Reihe von Filmstudios und -produzenten. Das waren unter anderem:
 privatrechtlich organisierte Firmen (beispielsweise Studio H&S)
 Studios bei Einrichtungen und Ministerien (beispielsweise das Filmstudio des Zentralen Forschungsinstituts für Arbeit, Filmstudio der NVA)
 Studios, die zu Betrieben gehörten (beispielsweise das Filmstudio der Deutschen Reichsbahn, Filmstudio „aktuell“ der SDAG Wismut) sowie
 Studios freiberuflicher Filmschaffender (beispielsweise Filmstudio Lustermann in Erfurt)
Hinzu kamen zahlreiche Amateur- und semiprofessionelle Filmstudios, die von Betrieben und Massenorganisationen getragen wurden und oft hauptamtliche Leiter und Mitarbeiter hatten bzw. deren Mitarbeiter von anderen Arbeitsverpflichtungen in ihren Betrieben freigestellt wurden. Eine weitere Institution, die eigene Filme produzierte, war die Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam (HFF).
Die Hauptträger der Filmproduktion in der DDR – und damit auch größte Produzenten – waren allerdings die DEFA, die 1946 als Deutsche Film AG gegründet wurde, und das Fernsehen der DDR.

Legende 
 Jahr: nennt das Jahr der Fertigstellung des Films; dieses kann vom Jahr der Uraufführung abweichen, wenn der Film beispielsweise (zeitweise) verboten war; der erste Filmtitel eines neuen Jahres ist farblich unterlegt
 Titel: nennt den Titel des Films, bei verschiedenen Produktionsländern werden die Aufführungstitel aller Länder genannt, wobei der Aufführungstitel der DDR an erster Stelle steht
 Regie: nennt den Regisseur oder die Regisseure des Films
 Datum der Uraufführung: Nennt das Datum der Uraufführung
 Sonstiges: nennt Besonderheiten des Films, beispielsweise ob es ein Schwarzweißfilm ist oder von welcher Herstellungsgruppe (HG) oder Künstlerischer Arbeitsgruppe (KAG) der Film umgesetzt wurde

Filmliste

Weblinks 
 Filmsuche auf der Website der DEFA-Stiftung 
 Bilder des Jahrhunderts. Eine kleine DEFA-Spielfilmgeschichte (verfasst von Ralf Schenk)

Einzelnachweise 

!
Defa